Sagner ist Familienname folgender Personen:

 Benedikt Sagner (1892–1945), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer
 Fred Sagner (1919–2009), deutscher Politiker (CDU) und Oberst a. D. der Bundeswehr
 Heinz Sagner (1933–2006), deutscher Schlagersänger
 Karin Sagner (* um 1955), deutsche Kunsthistorikerin
 Kaspar Sagner (1721–1781), deutsch-böhmischer Jesuit, Theologe, Philosoph und Mathematiker
 Lothar Sagner (1916–1984), deutscher Politiker (CDU), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter
 Martin Sagner (1932–2019), jugoslawischer bzw. kroatischer Schauspieler und Politiker (HDZ)
 Otto Sagner (1920–2011), deutscher Buchhändler und Verleger